Rezultati Prvenstva Avstralije 1960 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Rod Laver je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  Neale Fraser (finale)
  Roy Emerson (polfinale)
  Rod Laver (prvak)
  Bob Mark (četrtfinale)
  Martin Mulligan (četrtfinale)
  Bob Hewitt (polfinale)
  Bob Howe (drugi krog)
  Trevor Fancutt (drugi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

Viri 
 

Moški posamično
1960